Domus (lateinisch für „Haus“) steht für:

  antikes römisches Stadthaus, siehe Römisches Haus
 Domus (Zeitschrift), Architekturzeitschrift (ab 1928)

Siehe auch: